Меке́нская () — станица в Наурском районе Чечни. Административный центр Мекенского сельского поселения.

География 
Расположена на левом берегу реки Терек, в 4 километрах к северо-востоку от районного центра станицы Наурской.

Ближайшие населённые пункты: на западе — село Чернокозово, на юго-востоке — станица Савельевская и село Мекен-Юрт, на юго-западе — станица Наурская и село Надтеречное.

История 
В окрестностях селения располагаются большие группы Мекенских курганов, которые внесены в реестр археологических памятников,  памятники охраняются государством.

По состоянию на 1926 год станица Мекенская относилась к Наурскому району Терского округа Северо-Кавказского края. Согласно переписи населения 1926 года в станице проживало 2466 человек, из них великороссов — 2440.

На 1 января 1990 года Мекенский сельсовет Наурского района Чечено-Ингушской АССР включал в себя станицу Мекенскую, хутора Клинков, Корнеев, Майорский, Мирный, так называемый сборный хутор (население кошар на территории сельсовета), пикеты 440 и 441 и железнодорожную будку.

В 1990-е годы в станице Мекенской, как и в других населённых пунктах Наурского района, имели место многочисленные преступления против русскоязычного населения, осуществлявшиеся органами власти самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия и отдельными вооружёнными преступниками и носившие, ввиду своей целенаправленности, характер этнических чисток (так, в 1997 году правоохранительными органами ЧРИ в Мекенской и других станицах среди русского населения проводились аресты общественных активистов и простых жителей, обвинённых в «сотрудничестве с российскими федеральными властями»).

8 октября 1999 года, во время Второй чеченской войны, за неделю до того, как в Мекенской был установлен контроль федеральных сил, 43-летний боевик Ахмед Ибрагимов, являвшийся местным жителем, целенаправленно совершил убийство 34 русских жителей станицы, включая женщин, стариков и детей, а также одного турка-месхетинца. Причиной убийства стал отказ одного из жителей рыть окопы (в начале Второй чеченской войны в Мекенской и других станицах Наурского района, а также в других районах Чечни отмечались факты массового привлечения не-чеченского населения боевиками к строительству оборонительных сооружений). Через несколько дней на станичном сходе Ибрагимова забили до смерти палками и ломами; местный мулла запретил хоронить тело преступника. Впоследствии уголовное дело по факту массового убийства в Мекенской стало одной из составляющих обвинений в нарушении прав русскоязычного населения Чечни, выдвинутых в адрес президента ЧРИ Аслана Масхадова.

По некоторым данным, в 2001 году в станице проживало всего 42 русских семьи.

В 1990-е годы был разрушен находившийся в станице православный храм.

В начале 2011 года в станице была открыта первая за всё время существования данного населённого пункта мечеть, которая стала самой большой мечетью в Наурском районе.

Население 

 Национальный состав
Согласно переписи 2002 года, в Мекенской проживало 1476 мужчин и 1513 женщин, 77 % населения составляли чеченцы.

Национальный состав населения станицы по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Наурского района
Станицы Терского казачьего войска